FWS – Free Water Surface: sistema di fitodepurazione a flusso superficiale